E442  peut désigner:
 E442, numéro E des phosphatides d'ammonium, un additif alimentaire ;
 Route européenne 442, reliant Karlovy Vary (République tchèque) à Žilina (Slovaquie).